

Basiliche 
Chiesa di Sant'Antonio da Padova a Bologna
Basilica di Sant'Antonio di Padova a Messina
Basilica di Sant'Antonio di Padova a Padova

Chiese

Abruzzo 
 Chiesa di Sant'Antonio ad Atessa
 Chiesa di Sant'Antonio da Padova a Scanno

Campania 
 Chiesa di Sant'Antonio da Padova a Castellammare di Stabia
 Chiesa di Sant'Antonio di Padova a Conca dei Marini
 Chiesa di Sant'Antonio di Padova a Torre del Greco

Emilia-Romagna 
 Chiesa di Sant'Antonio da Padova a Cervia
 Chiesa di Sant'Antonio da Padova a Salsomaggiore Terme
 Chiesa di Sant'Antonio da Padova a Salvatonica, frazione di Bondeno

Friuli-Venezia Giulia 
Chiesa di Sant'Antonio di Padova a Rizzi, frazione di Udine

Lazio 
 Chiesa di Sant'Antonio da Padova all'Esquilino a Roma
 Chiesa di Sant'Antonio da Padova alla Circonvallazione Appia a Roma

Liguria 

 Chiesa di Sant'Antonio di Padova a Ne
 Chiesa di Sant'Antonio di Padova a Rovegno

Lombardia 
 Chiesa di Sant'Antonio di Padova ad Ardesio
 Chiesa di Sant'Antonio da Padova a Borsano
 Chiesa di Sant'Antonio da Padova a Corsico
 Chiesa di Sant'Antonio di Padova a Olmo al Brembo
 Chiesa di Sant'Antonio da Padova a Pavia, sconsacrata

Piemonte 
 Chiesa di Sant'Antonio da Padova a Cascinette d'Ivrea

Puglia 
 Chiesa di Sant'Antonio da Padova a Cerignola
 Chiesa di Sant'Antonio di Padova a Foggia
 Chiesa di Sant'Antonio di Padova a Ugento

Sardegna 
 Chiesa di Sant'Antonio da Padova a Busachi
 Chiesa di Sant'Antonio da Padova a Cagliari
 Chiesa di Sant'Antonio da Padova a Esterzili
 Chiesa di Sant'Antonio da Padova a Nurri
 Chiesa di Sant'Antonio da Padova a Ploaghe
 Chiesa di Sant'Antonio da Padova a Quartu Sant'Elena
 Chiesa di Sant'Antonio da Padova a Sardara
 Chiesa di Sant'Antonio da Padova ad Uras

Sicilia 
 Chiesa di Sant'Antonio di Padova ad Acireale
 Chiesa di Sant'Antonio di Padova a Barcellona Pozzo di Gotto
 Chiesa di Sant'Antonio da Padova a Belpasso
 Chiesa di Sant'Antonio da Padova a Castellammare del Golfo
 Chiesa di Sant'Antonio di Padova a Lipari
 Chiesa di Sant'Antonio di Padova a Palermo
 Chiesa di Sant'Antonio di Padova a Taormina
Chiesa di Sant'Antonio da Padova a Tempio Pausania

Toscana 
 Chiesa di Sant'Antonio da Padova al Romito a Firenze
 Chiesa dei Santi Antonio e Margherita a Firenze
 Chiesa di Sant'Antonio da Padova alla Trappola a Grosseto
 Chiesa di Sant'Antonio da Padova a Siena
 Chiesa di Sant'Antonio da Padova a Mercatale a Vernio

Trentino-Alto Adige 
 Chiesa dei Santi Antonio di Padova e Rocco ad Albiano
 Chiesa di Sant'Antonio di Padova a Castello-Molina di Fiemme
 Chiesa di Sant'Antonio da Padova a Gaggio, frazione di Segonzano
 Chiesa di Sant'Antonio di Padova a Luserna
 Chiesa di Sant'Antonio di Padova a Valtina, frazione di San Leonardo in Passiria
 Chiesa di Sant'Antonio di Padova a Tezze, frazione di Grigno

Umbria 
 Chiesa di Sant'Antonio da Padova a Terni

Veneto 
 Chiesa di Sant'Antonio da Padova a Castelnovo Bariano
 Chiesa di Sant'Antonio da Padova a Conegliano
 Chiesa di Sant'Antonio di Padova a Sarmede
 Chiesa di Sant'Antonio da Padova a Valdastico
 Chiesa di Sant'Antonio al Lido di Venezia

Altri Paesi 
 Bosnia ed Erzegovina
 Chiesa di Sant'Antonio di Padova a Sarajevo
 Germania
 Chiesa di Sant'Antonio di Padova a Francoforte sul Meno
 Slovacchia
 Chiesa di Sant'Antonio di Padova a Košice
 Stati Uniti d'America
 Chiesa di Sant'Antonio da Padova a New York (Manhattan)
 Svizzera
 Chiesa di Sant'Antonio da Padova a Cavergno, frazione di Cevio
 Chiesa-Oratorio di Sant'Antonio da Padova a Balerna
 Sri Lanka
 Santuario di Sant'Antonio a Kotahena

Pagine correlate 
 Chiesa di Sant'Antonio
 Chiesa di Sant'Antonio Abate
 Chiesa di Sant'Antonino
 Chiesa di Sant'Antonino Martire
 Cappella di Sant'Antonio
 Oratorio di Sant'Antonio Abate